

Балки — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Балки — село, Вінницька область, Жмеринський район
 Балки — село, Запорізька область, Василівський район
 Балки — село, Рівненська область, Дубенський район
 Балки — село, Хмельницька область, Хмельницький район
 Балки — селище, Харківська область, Красноградський район

 Балки — залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці
 Балки — ентомологічний заказник місцевого значення, Харківська область, Харківський район